Zkratka MIT může mít více významů:

 Massachusettský technologický institut v Cambridge, Massachusetts
 methylisothiazolinon
 licence MIT
 mitochondrie
 Národní zpravodajská organizace – turecká zpravodajská služba